«When I Was Your Man» — песня американского певца Бруно Марса с его второго студийного альбома Unorthodox Jukebox (2012). Сингл с песней, вышедший 3 декабря 2012 года, стал крупным хитом, войдя в десятку лучших хитов многих стран мира, включая американский (№ 1 в Billboard Hot 100), британский (№ 2 — UK Singles Chart) и другие (№ 3 — Канада, № 4 — Новая Зеландия).

История 
Песня вышла в качестве 3-го сингла с альбома Unorthodox Jukebox (2012). Релиз состоялся 3 декабря 2012 года.
«When I Was Your Man» впервые была представлена в живом исполнении в финале третьего сезона американского шоу The Voice. Выступление Бруно Марса получило высокую оценку. Бруно также выступил с песней на шоу Jimmy Kimmel Live! 10 января 2013 года.

Сингл «When I Was Your Man» певца Бруно Марса стал его 5-м чарттоппером в США и 2-м в американской истории хитом № 1, записанным только с вокалом и фортепиано (первым был хит «Someone Like You» певицы Adele, который в 2011 году 5 недель лидировал вместе с Dan Wilson на фортепиано). Свои пять хитов Бруно записал быстрее Элвиса Пресли (у Бруно старт был 13 февраля 2010 года). С пятью синглами № 1 Бруно уступает только следующим певцам: Майкл Джексон (13); Стиви Уандер (10); Элтон Джон, Пол Маккартни, Usher (9 у каждого); Джордж Майкл (8); Фил Коллинз (7) и Элвис Пресли. И по 5 хитов № 1 у Diddy, Ludacris, Prince и Lionel Richie.

Список композиций 
 German CD single
 «When I Was Your Man» — 3:49
 «Locked Out of Heaven» (Cazzette’s Answering Machine Mix) — 5:04

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Ссылки 
  (более 800 млн просмотров)

Сентиментальные любовные песни
Песни по алфавиту
Песни 2013 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни Бруно Марса
Песни производства Smeezingtons
Синглы 2013 года
Соул-баллады
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40